Le championnat  est la  du championnat d'IndyCar Series. Comportant 17 courses, il démarre le  à St. Petersburg et se termine le  à Sonoma.

À 38 ans, Scott Dixon décroche sa cinquième couronne en IndyCar après celles obtenues en 2003, 2008, 2013 et 2015. 

Les 500 miles d'Indianapolis sont remportées pour la première fois par Will Power, qui venait de s'adjuger le Grand Prix. Le titre du meilleur rookie est attribué à Robert Wickens, qui termine  du championnat malgré son grave accident survenu à Pocono.

Écuries et pilotes 
Toutes les écuries utilisent un châssis spécial Dallara IR18 et des pneumatiques Firestone.

Calendrier de la saison 2018 

Légende :

  : circuit urbain temporaire
  : circuit routier
  : circuit ovale

Résultats des épreuves

Classements du championnat

Pilotes

Constructeurs

Lien externe 
 

Indy Racing League
IndyCar